Il Campeonato Brasileiro Série D 2013 è stata la quinta edizione del Campeonato Brasileiro Série D.

Squadre partecipanti

Prima fase

Gruppo A1

Gruppo A2

Gruppo A3

Gruppo A4

Gruppo A5

Gruppo A6

Gruppo A7

Gruppo A8

Fase finale 

* L'Aparecidense è stato escluso dalla STJD, dato che nella partita di ritorno contro il Tupi il massaggiatore dell'Aparecidense ha invaso il campo per salvare un gol al minuto 89'.

Note 

Calcio nel 2013
2013